Tryon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Washington Tryon
 George Washington Tryon Jr
 Rolla Milton Tryon